Ґір або Гір (, ) — прізвище.

Відомі носії:

 Вілл Гір (; 1902–1978) — американський актор театру, кіно, телебачення та громадський діяч.
 Еллен Гір (; 1941) — американська актриса, професор, сценарист та режисер.
 Керстін Гір (; 1966) — німецька письменниця.
 Кріс Ґір (; 1981) — англійський актор.
 Річард Гір (; 1949) — американський актор.

Див. також 
 Топ Ґір